Эрдуран () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эрдуран, Айла (род. 1934) — турецкая скрипачка.
 Эрдуран, Рефик (1928—2017) — турецкий драматург, колумнист и писатель.